Zywietz ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Zywietz (* 1964), deutscher Musikwissenschaftler
 Werner Zywietz (* 1940), deutscher Kaufmann und Politiker (FDP), MdB, MdEP

Siehe auch:
 Zywiec (Begriffsklärung)